Swastik Productions Pvt. Ltd. — продюсерская компания, расположенная в Мумбаи, Индия. Компания создала и запустила в показ множество сериалов и телешоу на индийском рынке, получила известность во многих странах мира благодаря созданию совместно с Star Plus и Sony сериала Махабхарата.

Нынешние шоу

Показ окончен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Медиакомпании Индии
Компании в развлекательной индустрии Индии